The 5th Dimension — американская поп-соул-группа, образованная в 1965 году в Лос-Анджелесе, Калифорния; была лауреатом премий Грэмми (1968, 1970).

История 
Группа первоначально была сформирована под названием Versatilies тремя вокалистами из Сент-Луиса: Ламонт МакЛемор (Lamonte McLemore, род. 1939), Рон Таунсон (Ron Townson, 1933—2001) и Билли Дэвис (Billy Davis, род. 1940). Затем они перебрались каждый независимо от друга в Лос-Анджелес, где работали в разных музыкальных сферах. Вскоре здесь к ним присоединились две вокалистки: Мерилин МакКу (Marilyn McCoo, род. 1943) и Флоренс Ларю (Florence LaRue, род. 1944), которые были победительницами конкурсов красоты и учились в лос-анджелесских колледжах. Все участники — темнокожие американцы.

Вновь образованный коллектив записал демоверсию своего произведения, отправив её в компанию Motown Records. Продюсеры компании не приняли песню, но на неё обратил внимание певец Джонни Риверс, который искал талантливых музыкантов для раскрутки собственного лейбла Soul City. В 1966 году Риверс подписал контракт с группой, но потребовал смену имиджа и названия. Таким образом в Америке появилась новая поп-группа The 5th Dimension. В альбоме The Age of Aquarius 1969 года звучит переосмысление классического русского романса «Дорогой длинною», известное на Западе как «Those Were the Days».

В 1970 году Джонни Риверс продал свой лейбл компании Bell Records, который в ноябре 1974 года был реорганизован в новый лейбл Arista Records, с которым продолжила работу группа. До сих пор The 5th Dimension работает в стиле поп-соул и пользуется успехом у слушателей, помнящих «старые добрые времена».

Интересно, что в 1970 году группа временно потеряла многих своих чернокожих почитателей за то, что приняла участие в помпезном шоу перед президентом Никсоном в Белом доме, хотя была исполнена социально значимая песня The Declaration.

Группа была введена в Зал славы вокальных групп в 2002 году и получила свою звезду на Сент-Луисской «Аллее славы» в 2010 году.

Дискография

Альбомы 
 Up, Up and Away (1967)
 The Magic Garden (1967)
 Stoned Soul Picnic (1968)
 The Age of Aquarius (1969)
 Portrait (1970)
 Live!! (1971)
 Love's Lines, Angles and Rhymes (1971)
 Individually & Collectively (1972)
 Living Together, Growing Together (1973)
 Soul & Inspiration (1974)
 Earthbound (1975)
 High on Sunshine (1978)
 Star Dancing (1978)
 In the House (1995)
 Respect - Live (1995)
 Live! Plus Other Rare Studio Recordings (2005)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 The 5th Dimension 
 The 5th Dimension 

Поп-группы США
Исполнители Bell Records
Музыкальные коллективы из Лос-Анджелеса